Il singolare maschile dell'Abierto Mexicano Telcel 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Nicolás Almagro era il detentore del titolo, ma ha perso 1–6, 7–5, 2–6 contro Juan Carlos Ferrero nei quarti di finale.
David Ferrer ha battuto in finale 6–3, 3–6, 6–1 Juan Carlos Ferrero.

Teste di serie

 Fernando Verdasco (quarti)
 Fernando González (semifinal)
 David Ferrer (campione)
 Juan Carlos Ferrero (finale)

 John Isner (primo turno) 
 Nicolás Almagro (quarti) 
 Juan Mónaco (semifinali, ritirato) 
 Albert Montañés (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Abierto Mexicano Telcel 2010
ATP World Tour 2010